KTD est un sigle :
 Kendrick traction device, voir Attelle > Attelles de traction
 Karma Triyana Dharmachakra, un monastère bouddhiste tibétain et siège en Amérique du Nord du  Karmapa, Orgyen Trinley Dorje.

KTD est un code :
 le code AITA de l'aéroport de Kitadaitō, Japon

KTD est un modèle de télémètre laser.